Donkere veenzweefvlieg
 Gele veenzweefvlieg